A 2006-2007-es német labdarúgó bajnokság másodosztálya a 32. idénye volt a Bundesliga 2-nek. A bajnokságot a Karlsruher SC nyerte meg, mögötte az FC Hansa Rostock és az MSV Duisburg jutott fel az első osztályba.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Lásd még 
 2006–2007-es Bundesliga
 2006–2007-es német kupa

Külső hivatkozások 
 Bundesliga honlapja 
 2. Bundesliga @ DFB
 Kicker.de

német 2

Német labdarúgó-bajnokságok